Cette page présente le bilan saison par saison du club de football du Racing Club de France, également connu comme le RC Paris.

Références 

Racing
Racing Club de France (football)